Джейхун Мамедов () — азербайджанский самбист, неоднократный чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
В 11 лет записался в секцию вольной борьбы, затем перешёл в самбо. Воспитанник Агдамской школы самбо. Тренеры — Джафар Мамедов и Абульфаз Алиев. Боролся в категориях до 48 и 52 кг.

Джейхун Маммадов стал победителем первого первенства мира среди молодёжи в 1987 году. Завоевал титул чемпиона СССР и мира в 1988 году. Стал обладателем Кубка СССР и мира в 1989 году, а в 1990 году — чемпионом Европы.

В 1992 году Мамедов делает «золотой дубль», становится чемпионом Европы и чемпионом мира. В 1993 году повторяет это достижение.

С 2003 года возглавляет Федерацию самбо Азербайджана. Является членом исполнительного комитета Европейской федерации самбо.

Спортивные результаты 
 Чемпионат СССР по самбо 1988 года — ;
 Чемпионат СССР по самбо 1988 года — ;
 Чемпионат СССР по самбо 1990 года — ;
 Чемпионат СССР по самбо 1991 года — ;
 9-кратный чемпион мира,
 6-кратный чемпион Европы,
 дважды победитель кубка мира.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР — 1990 год;
 медаль «Терегги» («Прогресс») — 1995 год.
 орден «Славы»

Ссылки 
 Джейхун Мамедов
 

Чемпионы СССР по самбо
Обладатели Кубка СССР по самбо
Чемпионы Европы по самбо
Чемпионы мира по самбо
Обладатели Кубка мира по самбо
Самбисты Азербайджана
Самбисты по алфавиту